Verden (latin mundi) har flere betydninger:
 Verden
 En del af jorden:
 Den første verden
 Den anden verden
 Den tredje verden
 Den fjerde verden
 Den gamle verden
 Den nye verden
 Verdensaltet; det eksisterende:
 Universet
 Tilværelsen
 Virkeligheden

 En kunstig øgruppe ud for Dubais kyst.
 Virtuelle verdener:
 Et parallelt univers.
 Verden – term for bane, land eller område i et tv-spil og computerspil.
 I Tyskland
 Landkreis Verden, en landkreis i Niedersachsen
 Verden (Aller), - landkreisens administrationsby ved floden Aller

Se også 
 Naturens Verden – tidsskrift
 Bogens Verden – tidsskrift
 Videnskabens Verden – DR program
 Hendes Verden – ugeblad
 Den anden verden (flertydig)
 Verdensaksen - latin axis mundi